Scordium (lateinisch) steht oder stand für:

 die Pflanzengattung Gamander
 die Pflanzenart Knoblauch-Gamander